E noi qui – programma televisivo del 1970
 E noi qui – singolo di Bungaro-Conidi-Di Bella del 1991